Waterstof-slush, een combinatie van vloeibare waterstof en vaste waterstof
Slush (ijsdrank), een ijskoud drankje ook bekend als Slush Puppie